WEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weihai (Cina)